Neon Nights steht für:

 Neon Nights (Film), US-amerikanischer Pornofilm von Cecil Howard aus dem Jahr 1981
 Neon Nights (Album), Album von Dannii Minogue aus dem Jahr 2003